Il collegio elettorale di Civitavecchia fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»)

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Manziana, Mazzano Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano (provincia di Roma), Barbarano, Bassano di Sutri, Calcata, Canino, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Civitacastellana, Corchiano, Fabrica, Faleria, Gallese, Montalto di Castro, Monterosi, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Sutri, Tarquinia, Veiano, Vignanello (provincia di Viterbo).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Canino, Capranica, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Villa San Giovanni in Tuscia, Sutri, Tarquinia, Vejano (provincia di Viterbo), Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Morlupo, Riano, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano, Ladispoli (provincia di Roma).

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIV legislatura

Civitavecchia
Civitavecchia